Limousin (ancienne région administrative), ancienne région administrative française
 Limousin (province), province française d'Ancien Régime
 Langue limousine, appellation historique de la langue catalane
 Limousin (dialecte), dialecte de l'occitan
 Plateau du Limousin
 Monts du Limousin
 Montagne limousine
 Opération Limousin

Article connexe